Grubmühl ist der Ortsname von

 Grubmühl (Bruck in der Oberpfalz), Ortsteil des Marktes Bruck in der Oberpfalz, Landkreis Schwandorf, Bayern
 Grubmühl (Gauting), Ortsteil der Gemeinde Gauting, Landkreis Starnberg, Bayern
 Grubmühl (Gemeinde St. Johann), Ortschaft der Gemeinde St. Johann am Walde, Bezirk Braunau am Inn, Oberösterreich

Siehe auch:
 Grubmühle
 Grubenmühle